Ротницька — річка в Україні, у Коростенському районі Житомирської області. Ліва притока Могилянки (басейн Прип'яті).

Довжина річки приблизно 2,6 км.

Бере початок на південному заході від Купища. Тече переважно на південний захід через Давидки і впадає у річку Могилянку, ліву притоки Ужу.

Примітки

Джерела 
Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 475

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Коростенського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці